Quiver (band), een Britse muziekgroep; later opgegaan in Sutherland Brothers & Quiver
Quiver (album), hun eerste muziekalbum
Quiver (KTU), tweede muziekalbum van KTU